Las siglas FAZ pueden pertenecer a cualquiera de las siguientes:

Football Association of Zambia, la asociación de fútbol de Zambia.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, un periódico alemán.
Financial Autonomous Zone, una propuesta económica.
Forces Armées Zaïroises, el antiguo ejército de Zaire. Ver Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo.